Die Cadre-71/2-Europameisterschaft 1999 war das 45. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 29. Oktober bis zum 2. November 1998 in Ronchin statt. Die EM zählte zur Saison 1998/99. Es war die zwölfte Cadre-71/2-Europameisterschaft in Frankreich.

Geschichte 
Fonsy Grethen gewann in Ronchin seinen vierten EM-Titel im Cadre 71/2. Im Finale schlug er den Niederländer  Ad Klijn mit 250:134 in fünf Aufnahmen. Gemeinsam Dritte wurden Michel van Silfhout und der Titelverteidiger Michael Hikl. Für die besten deutschen Teilnehmer endete das Turnier in der Hauptqualifikation.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Vor-Qualifikation und eine Haupt-Qualifikation mit 48 Akteuren, wovon sich sieben Spieler für das Hauptturnier qualifizieren konnten. Der Titelverteidiger war für die Endrunde gesetzt. Hier wurden zwei Gruppen à 4 Spieler gebildet. Die beiden Gruppenersten qualifizierten sich für das Halbfinale. Die Partiedistanz betrug 150 Punkte in den Vor-Qualifikationen, 200 Punkte in der Qualifikation und 250 Punkte im Hauptturnier.

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Qualifikation

Vor-Vor-Qualifikation

Vor-Qualifikation

Haupt-Qualifikation

Endrunde

KO-Phase

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Cadre-71/2-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 1999
Billardturnier in Ronchin